Навалуэнга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло. Население — 2207 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы